FFF eller fff kan avse:

 FFF – det förbund som styr den organiserade fotbollen i Frankrike, se Fédération Française de Football
 FFF – en svensk fäktklubb från Stockholm, se Föreningen för fäktkonstens främjande
 FFF – en fotbollsklubb i Falkenberg, se Falkenbergs FF
 FFF – Fridays for Future, en organisation för klimatopinion, se Greta Thunberg
 FFF – en tillverkningsteknik där tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt, se Friformsframställning
 FFF – en årlig filmfestival i Lund, se Fantastisk Filmfestival
 FFF – en tidigare folk- och världsmusikfestival, se Falun Folkmusik Festival
 FFF –  ett svenskt satirprogram skapat av Aron Flam, som visats på SVT Play, SVT Flow, se Folkets främsta företrädare
 FFF – en årlig konferens om forskningskommunikation, se Forum för Forskningskommunikation.

Inom musik 
fff – fortissimo, se Lista över musiktermer